Condutância elétrica, recíproco da resistência elétrica
 Condutância térmica, recíproco da resistência térmica
 Condutância (probabilidade), ferramenta utilizada para ligar a razão a convergência da cadeia de Markov

Desambiguação